Beibei ist

eines der Maskottchen der Olympischen Sommerspiele in Peking, siehe Fuwa
ein Stadtbezirk von Chongqing, siehe Beibei (Chongqing)